Международный зал славы гимнастики (, сокр. IGHOF) — зал славы гимнастики, расположенный в Оклахома-Сити, США; посвящён достижениям и вкладам крупнейших мировых спортсменов, тренеров и авторитетов в спортивной гимнастике.

Первоначально был основан в 1972 году Фрэнком Уэллсом (Frank Wells) из Национальной гимнастической клиники, и в него входил только один человек — Ольга Корбут. Закрылся в середине 1970-х годов.

Современный зал славы гимнастики был основан в 1986 году , издателем международного журнала Gymnast (International Gymnast Magazine). Первоначально располагался в городе Ошенсайд, штат Калифорния, затем был перенесён в 1997 году в Оклахома-Сити. Расположен зал славы в музее Science Museum Oklahoma, ранее называвшегося «Omniplex».

Список включённых в зал славы 
В зал славы гимнастики входят по состоянию на 2019 год:

См. также 
 Список залов и аллей славы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Международный зал гимнастической cлавы

Гимнастика